bob K, är ett svenskt rockband som startade 2000 i Uppsala. De började sin musikaliska bana med att blanda rock, pop och trance och lät trummaskiner ersätta trummisar de första åren. Numera spelar bandet rockorienterad musik och har sin bas i Stockholm/Uppsala. Bandet har spelat runt om i Skandinavien och Baltikum.

År 2003 släppte de sin första singel Keeper Of My Soul, som var en vinst i en bandtävling. 2004 släppte skivbolaget Eckworks deras första singel Believe. Låten hamnade året därpå på den självbetitlade skivan, som även den gavs ut av Eckworks. Från denna skiva släppte även singeln You Make Me Sing (La-La-La). 2008 släppte bob K singeln Save Me på eget bolag. Samma år introducerades bandets nye sångare - Peter Dalhoff - inför en festivalpublik på 10 000 i grannlandet Finland. Dalhoff har varit medlem sedan starten 2000, men var då en av keyboardisterna. Året därpå gick bandet in i studion igen för att spela in Fragile som släpptes under en gemensam turné med amerikanska artisten Kevin Max (dcTalk) i mars 2010. Första singeln Morningstar var då redan släppt och senare kom även singeln Falling.

Förutom några spelningar i Sverige samma år, gjorde bandet en turné i Litauen, där de bland annat var huvudband på en festival bland ca 50 medverkande akter. "Fragile" återutgavs via en världsvid distributör i januari 2011, samtidigt som tredje singeln Coma släpptes. Albumet fick en andra våg av uppmärksamhet genom bland annat goda recensioner runt om i Europa, USA och Sydamerika (främst Brasilien och Colombia). Redan under hösten 2010, påbörjades en ny produktion tillsammans med amerikanska norskättade producenten David Larring. Denna skiva planerar man att släppa under 2012, för att inte konkurrera med återutgivningen av "Fragile".

Nuvarande medlemmar 
Peter Dalhoff – sång (tidigare och på skiva även keyboard) (2000–idag)
Lorens Palmgren – basgitarr, körsång (tidigare och på skiva även keyboard) (2000–idag)
Jonatan Samuelsson – gitarr, körsång (2000–idag)
Tjet Pipars – gitarr, körsång (2008–idag)
Abraham Engelmark – trummor (2012–idag)

Tidigare medlemmar 
Erik Runeson: sång, gitarr (2000-2002)
David Johansson: sång (2002-2008)
Johan Eckeborn: trummor, körsång (2004-2006)
Mattias Andréasson: bas (2003-2006)
Andreas Öjebrandt: vikarie trummor (2006-2007)
Kristian Bjurling: percussion, trummor, körsång (2000-2003)
Mattias Sundgren: bas (2000)
Emanuel Axelsson: bas (2000-2002)
David Castañeda: vikarie bas (2002)
Ronny Linkas: bas (2003-2004)
Anton Linebäck: trummor (2000-2004)
Adam Börjesson: bas, körsång (2004-2010)
Fredrik Nelson: trummor (2007-2010)
Johannes Karlsson: vikarie trummor (2010-2011)

Sessionsmusiker & sångare 
Anders Eckeborn: gitarr (Keeper Of My Soul, bob K, You Make Me Sing)
Miko Rezler: trummor (Keeper Of My Soul)
Daniel Pherson: keyboards, trumprogrammering (Keeper Of My Soul)
Dan-Marcus Pethrus: trummor (Keeper Of My Soul)
Hannah Westin (numera Mörlid): sång (Keeper Of My Soul)
Lovisa Eckeborn: violin (Fragile)
Karl Persson: virveltrumma (Fragile), trummor (Noir/Blanc)
Paulina Palmgren: sång (Fragile och Noir/Blanc)
Sara Woodrow: sång (Fragile, Morningstar)
David Larring: bas, keyboards, trummor, gitarr, bas, mandolin, stylophone, sång (Noir/Blanc)

Timeline

Diskografi

Studioalbum
2005 – bob K (Eckworks)
2010 – Fragile (bob K)
2012 – Noir/Blanc (bob K)

Singlar
2003 – "Keeper Of My Soul" (bob K)
2004 – "Believe" (Eckworks)
2006 – "You Make Me Sing (La-La-La)" (Eckworks)
2008 – "Save Me" (bob K)
2010 – "Morningstar" (bob K)
2010 – "Falling" (bob K)
2011 – "Coma" (bob K)
2012 – "The Escape" (bob K)
2012 – "Burden" (bob K)

Samlingar
2006 – Y1 (Diverse artister)
2009 – En liten bit av dig själv (Diverse artister)
2010 – Passion For People - Rock (Diverse artister)

Utmärkelser 
Förstaplats i rocktävling 2002, vilket resulterade i singeln ”Keeper Of My Soul” (2003)

Externa länkar 
bob K på facebook

Svenska rockgrupper